Ким Дон Хён

 Ким Дон Хён (род. 1987) — южнокорейский бобслеист, разгоняющий.
 Ким Дон Хён (род. 1981) — южнокорейский боец смешанного стиля.
 Ким Дон Хён (род. 1984) — южнокорейский футболист, нападающий.